Светски трговински центри су локације које признаје Удружење светских трговачких центара.

Грађевине 
 Списак светских трговинских центара
 Светски трговински центар (од 2001), грађевински комплекс који укључује пет небодера, музеј и спомен-обележје
 Светски трговински центар 1, препознатљива зграда обновљеног комплекса
 Светски трговински центар (1973—2001), грађевински комплекс који је уништен 11. септембра 2001
 Граунд зиро

Филм 
 World Trade Center (филм), филм из 2006. године

Види још 
 Светски финансијски центар